Weiden steht für:
 Weiden (Gattung), Pflanzengattung der Weidengewächse
 grasen, Frischfutteraufnahme von Vieh und Wildtieren
 Weiden (M 1060), deutsches Kriegsschiff, außer Dienst

Weiden heißen folgende geographischen Objekte:
 Weiden in der Oberpfalz, kreisfreie Stadt in Bayern
 Weiden (Landkreis Birkenfeld), Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Weiden am See, Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See, Burgenland
 Weiden bei Rechnitz, Gemeinde im Bezirk Oberwart, Burgenland
 Weiden an der March, Gemeinde im Bezirk Gänserndorf, Niederösterreich

Stadt- oder Gemeindeteile:
 Weiden (Am Ettersberg), Ortsteil der Gemeinde Am Ettersberg, Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Weiden (Bad Sooden-Allendorf), Ortsteil der Stadt Bad Sooden-Allendorf, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Weiden (Würselen), Ortsteil von Würselen, Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Weiden (Coswig), Ortsteil der Stadt Coswig, Landkreis Wittenberg, Sachsen-Anhalt
 Weiden (Dornhan), Ortsteil der Stadt Dornhan, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Weiden (Köln), Stadtteil von Köln, Nordrhein-Westfalen
 Weiden (Kreuztal), Ortsteil der Stadt Kreuztal, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Weiden (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Weiden (Pfarrkirchen), Ortsteil der Stadt Pfarrkirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Weiden (Teisnach), Ortsteil des Marktes Teisnach, Landkreis Regen, Bayern
 Weiden (Thierhaupten), Ortsteil des Marktes Thierhaupten, Landkreis Augsburg, Bayern
 Weiden (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

sowie:
 Udine, Weiden in Friaul, Stadt in Italien
 Pastviny, Weiden, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí, Tschechien
 Vrbka, deutsch Wrbka, 1939–1945 Weiden, Gemeinde im Okres Kroměříž, Tschechien

Weiden ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Weiden Boyd (* 1952), US-amerikanische Klassische Philologin
 Günter von der Weiden (1934–2011), deutscher Heimatforscher
 Klaus-Dieter von der Weiden (* 1962), deutscher Jurist, Richter am Bundesverwaltungsgericht
 Kurt Weiden (1910–1987), deutscher Archivar und Historiker 
 Marita G. Weiden (* 1944), deutsche Malerin 
 Oskar von der Weiden (1914–2006), deutscher Heimatforscher

Siehe auch:

 Weidenbaum (Begriffsklärung)
 Altweiden (Begriffsklärung)
 Weyden (Begriffsklärung)
 Waiden (Brunn an der Wild)
 Weide (Begriffsklärung)